Сен-Сере́н-де-Пра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Бордо, 65 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 226 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 505,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Серен-де-Пра на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Серен-де-Пра на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Серен-де-Пра на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Серен-де-Пра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Серен-де-Пра на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь